Kravits, Kravitz et Kraviz sont trois transcriptions du terme ukrainien , signifiant « tailleur ». Il s'agit d'un nom de famille populaire, porté par de nombreuses personnes, essentiellement d'origine juive askhénaze, en Russie ou parmi la diaspora russe, mais également ukrainienne.

Kravits 
 Jason Kravits (né en 1967), acteur américain.

Kravitz 
 Lenny Kravitz (né en 1964),  chanteur, musicien, compositeur et acteur américain.
 Sy Kravitz (1924-2005), cinéaste américain.
 Zoë Kravitz (née en 1988), actrice, mannequin et chanteuse américaine.
 , œuvres homonymes.

Kraviz 
 Nina Kraviz, DJ russe.

Voir aussi 
 , autre transcription possible (cette fois-ci de l'ukrainien ), qui ouvre également aux homophones Kravetz.
 Kravics, terme correspondant en letton.
 Kravić, terme correspondant en serbo-croate.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif